Калантар — різновид кільчасто-пластинчастого обладунку.

Прізвище 

Калантар () — вірменське прізвище.
 Калантар Аветіс Айрапетович — дослідник в галузі тваринництва та молочної справи.
 Калантар Левон Олександрович — вірменський радянський театральний режисер, театральний діяч.
 Калантар Карен Левонович — вірменський кінознавець.

вірменські прізвища